A 3ª Taça Europeia de Clubes de Futebol de Praia (Euro Winners Cup em inglês) foi um torneio de futebol de praia que decorreu em Catânia, Itália, entre os dias 2 e 7 de Junho de 2015. Participaram no torneio os campeões dos principais Campeonatos Nacionais de Futebol de Praia, realizado na Europa, de modo semelhante à Liga dos Campeões da UEFA.
Pela segunda vez consecutiva, a prova foi ganha pela equipa russa do BSC Kristall. O SC Braga representou Portugal como campeão de 2014, conseguindo o 5º lugar final .

Participantes 
Participaram 28 equipas de 23 países: a Itália teve 3 representantes, Rússia, Espanha e Polónia 2 e os restantes países 1.

 Catania BS
 Milano BS
 ASD Sambenedettese BS
 Lokomotiv Moscovo
 BSC Kristall
 CD Murcia
 CD Bala Azul

 KP Lodz
 Hemako Sztutowo
 SC Braga
 FC Vybor
 Goldwin Plus Bodon FC
 Amrahbank
 Sable Dancers Berna

 LSA Chaudfontaine
 FC BATE Borisov
 FC Odesos
 BS Bohemians 1905
 Portsmouth BS
 BSC Peugeot Estonia
 Montpellier BS

 Dinamo Batumi
 BST Chemnitz
 Mani BS Club
 Ushkyn-Iskra
 CS Djoker - Tornado Chisinau
 AS Constanta
 Antalya - Alanya BSC

Fase de Grupos 
No sorteio decorrido a 22 de Maio de 2015, as equipas foram divididas em 7 grupos de 4 equipas.
Apuram-se os 2 clubes mais bem classificados de cada grupo e os 2 melhores 3º classificados para os oitavos de final.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Play-off

Apuramento Campeão

5º–8º lugar

Prémios

Classificação Final

Ver também 
Futebol de Praia

Ligações Externas 
Beach Soccer Worldwide

E